Лесхоз — посёлок Федотьевского сельского поселения в Спасском районе Рязанской области.

География 
Посёлок расположен в 24 км к северу от районного центра Спасск-Рязанский. Окружён лесами. Ближайший населённый пункт — село Веретье (5 км к северо-востоку).

Транспорт и связь 
Поселок соединен с районным центром асфальтированной дорогой с регулярным автобусным сообщением.

Почтовый индекс — 391055.

Население

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)